Gunung Beutong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Beutong (berg i Indonesien, lat 4,49, long 96,56), Aceh, 
 Gunung Beutong (berg i Indonesien, lat 3,00, long 97,53), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar